Edward Lloyd peut désigner :
 Edward Lloyd (?-1713), un Gallois qui tenait le café Lloyd's Coffee House qui a donné son nom à la compagnie Lloyd's of London et à la compagnie maritime Norddeutscher Lloyd, devenue Hapag-Lloyd ;
 Edward Lloyd,  Mostyn (1768-1854), connu sous le nom de Sir Edward Lloyd, un homme politique britannique ;
 Edward Lloyd (1845-1927), un ténor britannique.